

Architettura 
 Blue Hill Meteorological Observatory – osservatorio meteorologico di Milton, nel Massachusetts, negli Stati Uniti d'America

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Blue Hill – città della Contea di Hancock, Maine
Blue Hill – città della Contea di Webster, Nebraska